Six ist der Name folgender geographische Objekte:

 ein Namensbestandteil in französischen Oronymen, siehe Sex (Bergname)
 District Six, Bezirk im südafrikanischen Kapstadt
 ein Gemeindeteil der Gemeinde Michendorf, siehe Wildenbruch (Michendorf)#Bergheide und Six

Six ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Six (1890–1914), belgischer Fußballspieler
 André Six (1879–1915), französischer Schwimmer
 Bernd Six (* 1943), deutscher Sozialpsychologe
 Billy Six (* 1986), deutscher Journalist
 Bruno Six (1906–1984), deutscher Politiker (CDU)
 Candan Six-Sasmaz (* 1976), deutsch-türkische Journalistin und TV-Autorin
 Daniel Six (auch: Daniël Sicx, Zix; 1620–1674), Kaufmann der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) in Formosa, Arakan und Japan
 David Six (* 1985), österreichischer Pianist, Komponist und Multiinstrumentalist
 Didier Six (* 1954), französischer Fußballspieler
 Franz Six (Franz A. Six, Franz Alfred Six, 1909–1975), deutscher SS-Brigadeführer
 Georges Six (1887–1952), belgischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Léopoldville
 Jack Six (1930–2015), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 James Six (1731–1793), britischer Wissenschaftler, Erfinder des Minimum-Maximum-Thermometers

 Michael Six (1874–1938), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Rory Six, belgischer Musicaldarsteller, Sänger, Tänzer und Komponist 	
 Tom Six (* 1973), niederländischer Filmschaffender

Six, Weiteres:
 Birmingham Six, Gruppe, die fälschlicherweise für IRA-Bombenanschläge verantwortlich gemacht wurden
 Ensemble Six, Vokalsextett
 Groupe des Six oder kurz Les Six, Zusammenschluss französischer Komponisten
 Original Six, Gruppe nordamerikanischer Eishockey-Mannschaften
 Six (Adelsgeschlecht), niederländisches Adelsgeschlecht
 Six (Band), deutsche Rockband
 Six (irische Band), irische Band
 Six (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Six (Musical), britisches Musical von Toby Marlow und Lucy Moss (2017)

Automodelle und Automobilhersteller:

 Hudson Six
 Nash Six
 Oldsmobile Six
 Packard Six
 Plymouth Six
 Studebaker Six
 Willys Six
 Automobiles Six, ehemaliger französischer Automobilhersteller

SIX steht als Abkürzung für:
 Slovak Internet eXchange, Internet-Knoten
 Seattle Internet Exchange, Internet-Knoten
 SIX, Marke des Modeschmuckunternehmens Beeline (Modeschmuckunternehmen)
 SIX Group, Betreiberin der schweizerischen Finanzplatzinfrastruktur
 SIX Swiss Exchange, Schweizer Börse, eine Tochtergesellschaft der SIX Group
 Wertpapieraufbewahrung in der Schweiz, die zentrale Wertpapieraufbewahrungsstelle in der Schweiz, eine Tochtergesellschaft der SIX Group

Siehe auch:
 Sechs, (engl. six) bzw. 6
 Sixx

SIX